Stephan Ussing kan syfta på två danska konstnärer:

* Stephan Ussing (1828–1855), dansk bildhuggare
 Stephan Ussing (1868–1958), dansk målare